Sandloppa kan syfta på:

 Sandloppa (insekt) – en insekt 
 Sandloppa (bil) – en av de vanligaste byggsatsbilarna i Sverige